El término Vodokachka  puede referirse a:

Vodokachka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vodokachka (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Vodokachka (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.